piaskówka (gryzoń) – rodzaj ssaków z rodziny myszowatych,
 piaskówka (pierścienice) – wieloszczet z rodziny Arenicolidae,
 Piaskówka – dzielnica i osiedle Tarnowa,
 Piaskówka – strumień na terenie Wrocławia.